Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wesley Moodie e Shaun Rudman che hanno battuto in finale Neville Godwin e Marcos Ondruska 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Marc-Kevin Goellner (primo turno)
 Ota Fukárek /  Mark Merklein (primo turno)

 Emilio Benfele Álvarez /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Jordan Kerr /  Grant Silcock (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2001